Регад () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна
 Регад () — коммуна во Франции, департамент Коррез